Corymbophanes är ett släkte av fiskar. Corymbophanes ingår i familjen Loricariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Corymbophanes